Le sous-ordre des Elassomatoidei regroupe qu'une seule famille de poissons d'eau douce de l'ordre des Perciformes. Cette famille (Elassomatidae) elle-même ne comporte qu'un genre (Elassoma) et concerne six espèces.

Description 
Il s'agit de poissons de très petite taille (de 3,4 à 4,7 cm) ce qui leur a valu leur nom commun de « crapets-pygmées ».

Liste des familles, genres et espèces 
 sous-ordre Elassomatoidei
 famille Elassomatidae Jordan, 1877
 genre Elassoma Jordan, 1877
 espèce Elassoma alabamae Mayden, 1993
 espèce Elassoma boehlkei Rohde et Arndt, 1987
 espèce Elassoma evergladei Jordan, 1884
 espèce Elassoma okatie Rohde et Arndt, 1987
 espèce Elassoma okefenokee Böhlke, 1956
 espèce Elassoma zonatum Jordan, 1877

Aquariophilie 
Plusieurs espèces sont proposées dans les magasins d'aquariophilie.

Notes et références

Liens externes

Sous-ordre Elassomatoidei

Famille Elassomatidae

Genre Elassoma 
 
 
 
 
 
 
 

Perciformes